Per Poil de carotte si può intendere:
 Poil de carotte – romanzo di Jules Renard del 1894
 Poil de carotte – commedia di Jules Renard del 1900
 Poil de carotte – film muto del 1925 diretto da Julien Duvivier
 Poil de carotte – film sonoro del 1932 diretto da Julien Duvivier
 Poil de carotte – film del 1952 diretto da Paul Mesnier
 Poil de carotte – film del 1973 diretto da Henri Graziani